Bohumil Kučera může být:
 Bohumil Kučera (1874–1921) – český fyzik
 Bohumil Kučera (1894–1980) – český profesor mezinárodního práva
 Bohumil Kučera (1910–1979) – český profesor právních dějin a mezinárodního dělnického hnutí